Шомо́нт-ан-Вексе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на північний захід від Парижа, 80 км на південний захід від Ам'єна, 24 км на південний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1132 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2716,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії 

 Шомонт-ан-Вексен на сайті французького Національного інституту географії
 Шомонт-ан-Вексен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Шомонт-ан-Вексен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза